Miller County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:

 Miller County (Arkansas) – okres v Arkansasu
 Miller County (Georgie) – okres v Georgii
 Miller County (Missouri) – okres v Missouri